Jakabfalva steht für:
 eine historische ungarische Bezeichnung der Gemeinde Jakubany in der Slowakei
 eine historische ungarische Bezeichnung der Gemeinde Iacobeni in Siebenbürgen, Rumänien